Partit Republicà Progressista, partit polític històric d'Espanya
 Partit Republicà Progressista (1931), partit polític històric d'Espanya
 Partit Republicà del Poble, partit polític de Turquia
 Partit Reformes i Ordre (del nom en ucraïnès Партія Реформи і порядок, transcrit Partiya Reformy i Poriadok), partit polític d'Ucraïna
 Partit Republicà Progressista (Brasil), partit polític del Brasil
 Partit Republicà Paulista, partit polític històric del Brasil
 Partit Republicà de Portugal, partit polític històric de Portugal
 Partit de la Redempció del Poble, partit polític històric de Nigèria
 Plasma ric en plaquetes, plasma sanguini enriquit amb plaquetes
 Prió PrP (del nom en anglès Protease-resistant Protein), agent infecciós format per proteïnes
 Poliribitolfosfat (del nom en anglès Poliribitolphosphate), component de la càpsula bacteriana de l'Haemophilus influenzae